Новобританский ястреб () — вид хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Подвидов не выделяют. Распространён в Папуа — Новой Гвинее на островах Новая Британия и Новая Ирландия.

Описание 
Небольшой ястреб длиной 27—34 см и размахом крыльев от 50 до 62 см. Лапы длинные, средний палец длиннее остальных. Крылья короткие с относительно заостренными кончиками. Хвост очень короткий для представителей рода, длина хвоста 13—15 см. Половой диморфизм в окраске оперения не выражен. Верхняя часть тела однотонно черновато-серая с чётко очерченным рыжеватым воротником. Щёки сероватые. Горло серовато-белое. Нижняя часть тела бледно-серая с тёмными пятнами. Хвост серый. Радужная оболочка тёмно-красная, восковица зеленовато-жёлтая, ноги от жёлтого до оранжево-жёлтого цвета. 

У молодых особей тёмная макушка, рыжеватая верхняя часть тела с чёрными крапинками и бледно-охристая нижняя часть тела с тёмными прожилками. Глаза коричневые, восковица зеленоватая, ноги бледно-жёлтые.

Распространение и места обитания 
Новобританский ястреб обитает в субтропических и тропических лесах на островах Новая Британия и Новая Ирландия. Встречается преимущественно в горных лесах на высоте 1200—1800 метров над уровнем моря, хотя есть единичные наблюдения о встречах данного вида в низменных лесах. Биология не изучена.

Примечания

Литература

Ссылки 
Debus, S., G. M. Kirwan, and D. A. Christie (2020). New Britain Sparrowhawk (Accipiter brachyurus), version 1.0. In Birds of the World (J. del Hoyo, A. Elliott, J. Sargatal, D. A. Christie, and E. de Juana, Editors). Cornell Lab of Ornithology, Ithaca, NY, USA. https://doi.org/10.2173/bow.nebspa1.01

Животные, описанные в 1879 году
Настоящие ястребы
Птицы Океании